Anzoátegui kan syfta på:

 Anzoátegui – en delstat i Venezuela
 Anzoátegui (kommun) – en kommun i Colombia
 Anzoátegui (ort) – kommunens huvudort